Mercedes-Benz 240 ist Bezeichnung für folgende Personenkraftwagen:
 Mercedes-Benz 240 D / 240 D 3.0 (gebaut 1973–1976), siehe Mercedes-Benz /8
 Mercedes-Benz 240 D/TD (gebaut 1976–1986), siehe Mercedes-Benz Baureihe 123
 Mercedes-Benz 240 GD (gebaut 1979–1987), siehe Mercedes-Benz G-Klasse
 Mercedes-Benz C 240 (gebaut 1997–2001), siehe Mercedes-Benz Baureihe 202
 Mercedes-Benz E 240 (gebaut 1997–2002), siehe Mercedes-Benz Baureihe 210
 Mercedes-Benz CLK 240 (gebaut 2002–2005), siehe Mercedes-Benz Baureihe 209
 Mercedes-Benz E 240 (gebaut 2003–2006), siehe Mercedes-Benz Baureihe 211